

Anno 
 630 o 630 a.C.

Codici 
 630 – codice ISO 3166-1 numerico di Porto Rico
 630 (astronomia)  – codice che designa l'osservatorio astronomico di Osenbach, nell'Alsazia, in Francia

Matematica 
 630 – numero